Сеабра:

Топонимы:
 Сеабра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Сеабра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.

Фамилия:
 Сеабра, Васко (род. 1977) — португальский тренер.
 Сеабра, Вериссимо Коррейя (1947—2004) — военный и государственный деятель Гвинеи-Бисау.
 Сеабра, Зита (род. 1949) — португальская политическая деятельница и журналистка.